KY poate fi:
 Insulele Cayman, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .ky, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Cayman
 Kentucky, codul poștal al acestui stat SUA
 Limba kârgâză, codul ISO 639-1